Појам Војводина може да се односи на:

Географија 
 Војводина, аутономна покрајина у Србији
 Војводина (гр. Спилија), село код Кајлара у Егејској Македонији, Грчка

Историја 
 војводина, алтернативни назив за војводство
 Српска војводина (1848-1849)
 Војводина Србија и Тамишки Банат (1849-1860)
 Банат, Бачка и Барања (1918-1922), такође називана и Војводина
 Аутономна Покрајина Војводина (1944-1963)
 Социјалистичка Аутономна Покрајина Војводина (1963-1990)

Политика 
 Коалиција Војводина, политичка коалиција
 Република Војводина, политички пројекат

Публикације 
 Војводина (радикалски лист), радикалске новине (1919-1941)
 Нова Војводина (омладински лист), омладински часопис (1922-1923)
 Слободна Војводина (партизански лист), партизанско гласило (1942-1952)
 Vojvodina (лист), лист Буњевачко-шокачке странке у Сомбору (1927)

Спорт 
 СД Војводина - Спортско друштво Војводина
 Фудбалски клуб Војводина
 Кошаркашки клуб Војводина
Женски кошаркашки клуб Војводина 021
 Женски кошаркашки клуб Војводина
 Одбојкашки клуб Војводина
 Рукометни клуб Војводина
 Ватерполо клуб Војводина
 Хокејашки клуб Војводина
 Рагби клуб Војводина

Види још 
 ФК Војводина (вишезначна одредница)
 Војводинци, насељено место у општини Вршац, Србија